Rio Kanawha

Localidades

Kanawha (Iowa)
Condado de Kanawha

Desambiguação